Swain může být:

příjmení
 Dominique Swainová (* 1980) – americká herečka
 Mack Swain (1876–1935) – americký filmový a divadelní herec
 Mike Swain (* 1960) – americký zápasník – judista

ostatní
 Swain County – okres amerického státu Severní Karolína v USA